Antonio De Paola (1988) – pallavolista italiano
 Luciano De Paola (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Paolo De Paola (1957) – giornalista italiano